José Domingo Cañas puede referirse a:

El filántropo chileno José Domingo Cañas Covarrubias.
La Avenida José Domingo Cañas, en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile.
La Casa de José Domingo Cañas, centro de detención y torturas de la DINA durante la dictadura militar chilena